Grünes Bündnis bezeichnet:
 Grünes Bündnis (Bern), seit 1987 bestehende Berner Partei
 Listenzusammenschluss von basel-städtischen Parteien, heute Grün-Alternatives Bündnis